A Tale of a Hat – film del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America

 The Tale of a Hat – film del 1913 diretto da Al Christie
 The Tale of a Hat – film del 1914 prodotto dalla Sterling Film Company
 The Tale of a Hat – film del 1915 prodotto dalla Kalem Company
 The Tale of a Hat – film del 1918 prodotto dalla Southern California Production Company